De Open Hof (Drunen), een kerkgebouw in Drunen
De Open Hof (Ede), een kerkgebouw in Ede
 De Open Hof (Erica), een kerkgebouw in Erica
De Open Hof (Katwijk), een kerkgebouw in Katwijk (Zuid-Holland)
 De Open Hof (Leeuwarden), een kerkgebouw te Leeuwarden
Open Hof (Vlissingen), een kerkgebouw in Vlissingen (Zeeland)